Church of the Covenant steht für folgende Kirchengebäude in den Vereinigten Staaten:

 Church of the Covenant (Boston), Protestantische Kirche in Boston 
 Church of the Covenant (New York), Protestantische Kirche in New York City
 Church of the Covenant (Ohio), Presbyterianische Kirche in Cleveland
 Church of the Covenant (Pennsylvania), Presbyterianische Kirche in Washington, Pennsylvania
 First Presbyterian Church of the Covenant, Presbyterianische Kirche in Erie, Pennsylvania